24 hores, sistema horari de 24 hores

Esport 
 24 Hores de Le Mans, carrera de resistència de cotxes esportius que es disputa anualment al Circuit de Bugatti, prop de Le Mans (França)
 24 Hores de Le Mans (motociclisme), cursa motociclista de resistència que se celebra anualment al Circuit de Bugatti, prop de Le Mans (França)
 24 Hores de Moià, cursa de Resistència Tot Terreny que es disputava anualment a Moià (Moianès)
 24 Hores de Montjuïc, cursa motociclista de resistència que es disputà entre 1955 i 1986 al Circuit de Montjuïc de Barcelona
 24 Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes, cursa de resistència Tot Terreny que es disputa anualment a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental)
 24 hores Motociclistes de Catalunya, competició de motociclisme de resistència que es disputa al Circuit de Catalunya des de 1995 i és la prova continuadora de les 24 Hores de Montjuïc

Cinema 
 24 hores de la vida d'una dona, pel·lícula de 1968 dirigida per Dominique Delouche, basada en el llibre Vint-i-quatre hores en la vida d'una dona de Stefan Zweig
 24 hores al límit, pel·lícula del 2003 dirigida per Louis-Pascal Couvelaire, adaptació lliure dels dibuixos del mateix nom de Jean Graton i Philippe Graton

Vegeu també 
 24 Horas (canal de televisió), canal de notícies 24 hores de TVE
 Bultaco 24 Horas Montjuïc, prototip de motocicleta de resistència que desenvolupà Bultaco
 24 Hours to Live, pel·lícula estatunidenca de 2017 dirigida per Brian Smrz, protagonitzada per Ethan Hawke